Пожега може бити:

 Пожега – градско насеље и седиште истоимене општине, Златиборски округ, Србија. Раније је град носио назив Ужичка Пожега;
 Пожега (Нови Пазар) – насељено место града Новог Пазара, Рашки округ, Србија;
 Пожега (Славонска) – град и седиште истоименог града и Пожешко-славонске жупаније, Хрватска. Раније је град носио назив Славонска Пожега.

или:
 Пожешка жупанија